Hans Leyser ist der Name folgender Personen:

* Hans von Leyser (1855–1928), deutscher Generalleutnant
 Hans-Georg Leyser (1896–1980), deutscher Generalleutnant